Бхадрак:

 Бхадрак — город в штате Орисса, Индия.
 Бхадрак — округ в штате Орисса, Индия.